Luka Tošič, slovenski hokejist, * 10. marec 1988, Jesenice.

Tošič je kariero začel pri klubu HK MK Bled, v slovenski ligi igral po sezono še pri klubih HK Triglav Kranj in HDK Maribor, v sezoni 2010/11 je bil član kluba HC Briançon v francoski ligi, v sezoni 2011/12 je igral za HK Acroni Jesenice. Sezono 2012/13 je začel pri klubu HK Triglav Kranj v novoustanovljeni ligi INL, po le eni odigrani prvenstveni tekmi pa je prestopil v italijanski HC Alleghe. Od sezone 2013/14 je član kluba Ours de Villard-de-Lans v francoski ligi.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na enem svetovnem prvenstvu U18 in dveh svetovnih mladinskih prvenstvih. V slovenski članski reprezentanci je debitiral 5. aprila 2013 na prijateljski tekmi proti italijanski reprezentanci v Ledni dvorana Tabor. Z reprezentanco je nastopil na svetovnem prvenstvu elitne divizije 2013 in svetovnem prvenstvu divizije D1A 2014.

Pregled kariere

|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 18
| 0
| 2
| 2
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska ml. liga
| 04/05
|
| 17
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Avstrijska 4. liga
| 05/06
|
|
| 0
| 8
| 8
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 06
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Triglav Kranj
| Interliga B
| 06/07
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK MK Bled
| Avstrijska 4. liga
| 06/07
|
| 16
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 0
|-
| Slovenska ml. liga
| 06/07
|
| 19
| 0
| 7
| 7
|
| 24
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +3
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 28
| 1
| 6
| 7
|
| 26
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 08
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 35
| 6
| 14
| 20
|
| 22
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| HK MK Bled
| rowspan="2"|Slohokej liga
| rowspan="2"|09/10
|
| 26
| 8
| 12
| 20
|
| 24
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| rowspan=2|HDK Maribor
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HC Briançon
| Francoska liga
| 10/11
|
| 25
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| rowspan=2|Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 48
| 2
| 2
| 4
|
| 28
|
| 
|  
| 
| 
|
| 
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
|  
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| INL
| 12/13
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| HC Alleghe
| Italijanska liga
| 12/13
|
| 33
| 0
| 6
| 6
|
| 28
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo A
| 13
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MK Bled
| INL
| 13/14
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|-
| Ours de Villard-de-Lans
| Francoska liga
| 13/14
|
| 23
| 0
| 1
| 1
| -5
| 12
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +2
| 2
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 335
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 234
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | +2
| bgcolor="#7FFF00" | 32
|}

Sklici

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK MK Bled
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HC Briançon
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HC Alleghe
Hokejisti HK MK Bled
Hokejisti Ours de Villard-de-Lans
Jeseniški športniki